Секеа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 75 км на схід від Ам'єна, 50 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 87 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 234,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Секеар на сайті французького Національного інституту географії
 Секеар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Секеар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Секеар на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Секеар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена